VHS (video), een opname- en afspeelstandaard voor videorecorders
 VHS (album), een album van X Ambassadors
 Viraal hemorragisch syndroom, een konijnenziekte
 Van Haersmasingel, een middelbare school in Drachten
 het vastgoedfonds van Ed Maas (directeur), voorheen Verenigde Hollandse Sigaren
 Vereniging van Hogere Spoorwegambtenaren: Vakbond voor spoorgerelateerde bedrijven in Nederland